Eerste divisie (mannenhandbal) 2019/20
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2019/20